Fischerwiese steht für:
 Stadion an der Gellertstraße, Stadion in Chemnitz, Sachsen
 Fischerwiese, ehemaliger Steinbruch im Wienerwald, Österreich; siehe Naturschutzgebiet Teufelstein-Fischerwiesen